Die Fotbollsallsvenskan 1959 war die 35. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie begann am 19. April 1959 und endete am 11. Oktober 1959 mit dem 22. Spieltag.

1959 wurde die schwedische Meisterschaft in der Allsvenskan erstmals innerhalb des Kalenderjahres ausgespielt. Nicht zuletzt wegen des großen Erfolges der schwedischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1958 im eigenen Land, als der Vizeweltmeistertitel heraussprang, erreichte die Liga mit einem Zuschauerschnitt von 13.369 das beste Ergebnis der Ligageschichte. Auch die 52.194 Zuschauer beim Spiel des Vorjahresmeisters IFK Göteborg gegen Örgryte IS am 3. Juni 1959 stellen einen Ligarekord dar.

Am letzten Spieltag kam es zum Duell zwischen den beiden Tabellenersten. Djurgårdens IF genügte ein 1:1 gegen Verfolger IFK Göteborg und wurde damit zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Landesmeister. Da die Europapokalsaison bereits Ende August begann, wurde der Tabellenführer der Hinrunde (IFK Göteborg) für den Europapokal der Landesmeister 1959/60 gemeldet. Halmstads BK und GAIS Göteborg mussten den Gang in die zweitklassige Division 2 antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Torschützenkönig wurde Rune Börjesson von Örgryte IS, dem 21 Tore während der Spielzeit gelangen.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1959
Fußballsaison 1959